Interlan se poate referi la:
 Asociația Interlan, o asociație de furnizori de telecomunicații din România
 InterLAN Internet Exchange, o platformă de interconectare a furnizorilor de servicii internet